Der Shanghai Stock Exchange 180 Index (kurz SSE 180) ist ein Aktienindex an der Börse in Shanghai. Der Index enthält die Werte von 180 chinesischen Unternehmen (siehe Liste der größten Unternehmen in der Volksrepublik China), die nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden: Die A-Aktien, sofern diese länger als 3 Monate an der Börse notiert sind oder zu den Top 18 gehören, werden in 10 Kategorien nach Branchenzugehörigkeit eingeteilt. Innerhalb dieser zehn Branchen werden Ranglisten nach Marktkapitalisierung und Handelsvolumen gebildet.

Zusammensetzung 

Folgende Unternehmen waren 2006 im Shanghai Stock Exchange 180 Index gelistet:

Siehe auch 
 Shanghai Stock Exchange 50 Index
 SSE Composite Index
 Hang Seng Index

Weblinks 
 SSE 180 (englisch)

Einzelnachweise 

Aktienindex (China)
Wirtschaft (Shanghai)